Mistrzostwa Europy w Curlingu 2017 odbyły się dwuetapowo, turniej grupy A i B rozegrano w szwajcarskim St. Gallen od 17 do 25 listopada 2017. Dywizja C między rywalizowała między 7 a 13 maja 2017 w Andorze.

W turnieju wzięło udział 59 reprezentacji (26 żeńskich i 33 męskie). Z rozgrywek grupy C do listopadowego turnieju awansowały Hiszpanki i Polki oraz Hiszpanie i Francuzi. W porównaniu do poprzedniego roku w grze zabrakło Luksemburczyków i Islandczyków. W najwyżej kategorii rozgrywek tj. w grupie A zadebiutowały zawodniczki z Turcji oraz zawodnicy ze Słowacji.

Obrońcami tytułów mistrzowskich z 2016 roku były Rosjanki i Szwedzi. Rok wcześniej złote medale zdobyła drużyna Wiktorii Mojseewy, a prawo do reprezentowania kraju w 2017 roku zdobył zespół Anny Sidorowej.

Złote medale wywalczyły reprezentantki Szkocji (Eve Muirhead), które wynikiem 6:3 pokonały niezwyciężone wcześniej zawodniczki ze Szwecji (Anna Hasselborg). Brązowe medale zdobyły Włoszki (Diana Gaspari) wygrywając 7:6 nad gospodyniami (Silvana Tirinzoni). Tylko dwie wygrane w rundzie grupowej odniosły Turczynki (Dilsat Yildiz) i Węgierki (Dorottya Palancsa), przez to zostały zdegradowane do grupy B.

Tytuł mistrzów kontynentu wśród mężczyzn obronili zawodnicy ze Szwecji (Niklas Edin), w finale pokonując Szkotów (Kyle Smith) 10:5. Na najniższym stopniu podium stanęli Szwajcarzy (Peter de Cru), którzy w meczu o brązowe wynikiem 6:5 byli lepsi od Norwegów (Thomas Ulsrud). W grupie A najsłabsze wyniki, i spadek do niższej grupy rozgrywek, odnieśli Austriacy (Sebastian Wunderer) i Słowacy (Juraj Gallo).

Rozgrywki grupy B wygrały Finki (Oona Kauste), przed Łotyszkami (Iveta Stasa-Sarsune). W turnieju grupy C w 2018 uczestniczyć będą musiały Polki (Marta Szeliga-Frynia) oraz Białorusinki (Alina Pavlyuchik). W przypadku mężczyzn najlepszą drużyną okazali się być Finowie (Aku Kauste), drugie miejsce zajęli Polacy (Borys Jasiecki) – w 2018 roku zadebiutują w najwyższej grupie mistrzostw Europy. Do grupy C spadli natomiast Duńczycy (Torkil Svensgaard) i Belgowie (Timothy Verreycken).

Zawody były eliminacjami do MŚ Kobiet 2018 (8 miejsc) i Mężczyzn (8 miejsc). Do turnieju pań rozgrywanego w North Bay zakwalifikowały się reprezentacje Szkocji, Szwecji, Włoch, Szwajcarii, Rosji, Niemiec, Czech i Danii. W męskim turnieju w Las Vegas wystąpią Szwedzi, Szkoci, Szwajcarzy, Norwegowie, Niemcy, Rosjanie, Holendrzy i Włosi.



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
18 listopada 2017; 14:00

Sesja 2. 
19 listopada 2017; 9:00

Sesja 3. 
19 listopada 2017; 19:00

Sesja 4. 
20 listopada 2017; 12:00

Sesja 5. 
20 listopada 2017; 20:00

Sesja 6. 
21 listopada 2017; 14:00

Sesja 7. 
22 listopada 2017; 9:00

Sesja 8. 
22 listopada 2017; 19:00

Sesja 9. 
23 listopada 2017; 14:00

Play-off

Półfinały 
24 listopada 2017; 14:00

Mały finał 
24 listopada 2017; 19:00

Finał 
25 listopada 2017; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2018 
24 listopada 2017; 19:00

25 listopada 2017; 9:00

25 listopada 2017; 14:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
18 listopada 2017; 9:00

Sesja 2. 
18 listopada 2017; 19:00

Sesja 3. 
19 listopada 2017; 13:00

Sesja 4. 
20 listopada 2017; 8:00

Sesja 5. 
20 listopada 2017; 16:00

Sesja 6. 
21 listopada 2017; 9:00

Sesja 7. 
21 listopada 2017; 19:00

Sesja 8. 
22 listopada 2017; 14:00

Sesja 9. 
23 listopada 2017; 9:00

Play-off

Półfinały 
23 listopada 2017; 19:00

Mały finał 
24 listopada 2017; 19:00

Finał 
25 listopada 2017; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2018 
24 listopada 2017; 19:00

25 listopada 2017; 9:00

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 

2017
2017 w curlingu
Curling w Szwajcarii
Sport w St. Gallen
2017 w Szwajcarii